Procedura può riferirsi a:
 Procedura o funzione – nell'informatica, un costrutto sintattico che permette di raggruppare una sequenza di istruzioni in un unico blocco
 Procedura – nel diritto, complesso di norme che disciplinano un processo o procedimento